Буко́вски () — польская фамилия.

Известные носители:
 Генри Чарльз Буковски (1920—1994) — американский литератор, поэт и прозаик, журналист немецкого происхождения.
 Буковски (фильм) — документальный фильм о Чарльзе Буковски.

См. также 
 Буковский
 Буковско
 Буковске Врхи